Ґейбл — англійське прізвище. Серед відомих людей з прізвищем:

 Ден Ґейбл ( 1948), американський борець вільного стилю та тренер з боротьби
 Дженніфер Ґейбл, американська акторка і письменниця
 Джеремі Ґейбл, американський драматург
 Джон Аллен Ґейбл, американський історик
 Джун Ґейбл, американська акторка
 Елен Ґейбл, американська письменниця
 Кларк Ґейбл (1901—1960), американський актор
 Кларк Джеймс Ґейбл (1988—2019), американський актор, також відомий як Кларк Ґейбл III, онук Кларка Ґейбла
 Крістофер Ґейбл, англійський актор і танцівник
 Чад Ґейбл ( 1986), спортивне псевдо американського професійного борця Чарльза Беттса

Англійські прізвища